Мыс Финистерре (, , ) — мыс в Испании на побережье Атлантического океана.

Многие считают мыс Финистерре самой западной точкой континентальной Испании, однако в окрестностях мыса есть более западная точка. Название мыса произошло от латинского  в переводе означающее «конец земли». Самая высокая точка мыса гора «Monte Facho» 238 метров над уровнем моря, на которой расположен маяк. В 1747 году во время Войны за австрийское наследство у берегов мыса произошло два морских сражения. В ночь с 6 на 7 сентября 1870 года в 20 милях от мыса перевернулся и затонул британский броненосец «Кэптен»; спасшиеся с него моряки высадились на Финистерре. В 1990 году на мысе установлен памятник погибшим морякам «Кэптена».

Галерея

См. также 
 Первая битва при мысе Финистерре (1747)
 Мыс Рока

Литература

Ссылки 
 Битвы у мыса Финистерре

Мысы Испании
Мысы Атлантического океана